FOP, Apache Formatting Objects Processor
 FOP, Freedom of Panorama, panorámaszabadság